Guy Gardner (ruimtevaarder), een Amerikaanse astronaut
Guy Gardner (DC Comics), een personage van DC Comics